О мультфильме см. Грязный Гарри (мультсериал)
 О ядерном испытании см. Upshot-Knothole Harry

«Грязный Гарри» () — полицейский фильм с Клинтом Иствудом в главной роли, выпущенный на экраны США в 1971 году. Он определил облик жанра на десятилетие вперёд и породил четыре сиквела.

В 2012 году картина была включена в Национальный реестр фильмов Соединённых Штатов Америки.

Сюжет 
Человек, называющий себя «Скорпионом», убивает девушку, купавшуюся на крыше дома в бассейне. Он оставляет после себя письмо угрожающего характера, в котором требует, чтобы ему заплатили 100 тысяч долларов, иначе он продолжит убивать людей. Найти маньяка поручается инспектору Каллахану по прозвищу «Грязный Гарри», который известен своими жёсткими, но эффективными методами работы.

Гарри получает нового напарника Чико Гонсалеса и они начинают разработку «Скорпиона». Следующее преступление маньяка — убийство 10-летнего мальчика-афроамериканца. Напарникам не удаётся его предотвратить. Анализируя очередное письмо «Скорпиона», полиция считает, что он убьёт священника. Вскоре маньяк присылает в полицию нижнее бельё и вырванный зуб своей очередной жертвы — 14-летней девочки Энн Мэри Дикон. Он требует, чтобы Каллахан сам принес ему выкуп $200 тыс. Преступник заставляет Гарри пробежать большое расстояние по городу, и доводит его до изнеможения. Чико, благодаря «маячку», отслеживает перемещение коллеги. Во время передачи выкупа, Скорпион заявляет, что не собирается сохранять жизнь девочке, после чего начинает избивать Гарри. Чико вмешивается и пытается остановить преступника, но оказывается ранен. Гарри успевает в ответ ударить ножом «Скорпиона», который скрывается без денег.

Подняв по тревоге все больницы, Каллахан находит лечебное учреждение, в которое обратился раненый и в итоге берет его под стражу. Не обращая внимания на возражения, Гарри начинает пытать преступника, но оказывается, что девушка уже мертва. На суде выясняется, что улики были собраны против правил и к задержанному были применены меры принуждения, оценённые как полицейский произвол. «Скорпиона» выпускают на свободу. Гарри приходит в бешенство и начинает собственное расследование. Выйдя на свободу, «Скорпион» завладевает пистолетом и берет в заложники целый школьный автобус. Каллахан преследует автобус, догоняет и запрыгивает на крышу. «Скорпион» выходит из машины, удерживая одного из школьников. Каллахан останавливает маньяка выстрелом. В концовке полицейский выбрасывает свой жетон в реку и удаляется.

В ролях

Исторический контекст 
На сюжет повлияла история с реально существовавшим в США маньяком по кличке Зодиак (отсюда прозвище персонажа фильма — «Скорпион», один из зодиакальных знаков). О Зодиаке повествует фильм Д. Финчера «Зодиак» (2007): там показано, как в разгар убийств в кинотеатре демонстрируется «Грязный Гарри». По слухам, популярность «Грязного Гарри» породила несколько преступлений, подобных тем, что изображены в картине.

Успеху фильма способствовала обеспокоенность американского общества политической ситуацией в связи с войной во Вьетнаме и скандалом в Уотергейте. Потеря доверия общества к действующим законам и политической структуре привела к созданию целого ряда политических детективов («Разговор», «Три дня Кондора» и т. п.). Грязный Гарри вполне определённо обозначает своё отношение к действующим законам, называя их безумными. Несмотря на успех среди публики, критики негативно рецензировали картину за смакование жестокости и насилия, а используемые главным героем методы борьбы за торжество справедливости называли «фашистскими».

Последующее признание 
 Американский институт киноискусства:
 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии AFI (2001) — 41-е место
 100 лучших героев и злодеев по версии AFI (2003) — Гарри Каллахан занял 17-е место в списке героев
 100 известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии AFI — фраза «Ты должен задать себе один вопрос: „Повезёт ли мне?“ Ну что, повезёт, подонок?» заняла 51-е место
 Национальный реестр фильмов (2012)

Цитаты 
Одна из самых известных и многократно цитируемых фраз фильма:

Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. Выстрелил он шесть раз, или только пять? Честно говоря, в этой суматохе я и сам сбился со счёта. Но начнём с того, что это «Магнум» 44-го калибра, самый убойный револьвер на свете, и он может подчистую снести тебе башку. Теперь ты задаёшь себе один вопрос: «Повезёт ли мне?». Ну, повезёт ли, подонок?

Эта фраза была процитирована Джимом Керри в фильме «Брюс всемогущий» — выбираясь из машины он достаёт Магнум, произносит «Это „Магнум“ 44-го калибра, самый убойный пистолет на свете» и, испугавшись, тут же его прячет. Началось это ещё в машине, на «пожелание» Брюса «Если это был Бог, тогда я — Клинт Иствуд!» он получает пулю в заднее стекло автомобиля, а затем слышит голос (человека, похожего на Грязного Гарри) из зеркала заднего вида — «будь осторожнее со своими желаниями, подонок». Интересно, что в фильме «Маска» Кэрри также имитирует Грязного Гарри — «А теперь задайте себе один вопрос: „Удачлив ли я?“ Ну… [в его руках оказывается много „пушек“], подонок?»

Ту же фразу в несколько изменённом виде произносит главный герой фильма «Заряженное оружие».

Подобным образом построенная фраза присутствует также в двух романах Терри Пратчетта: «Стража! Стража!» и «Держи марку!».

В фильме «Трансформеры» (2007) автобот Айронхайд в сцене знакомства с Сэмом Уитвики угрожающе выставляет свои пушки и произносит «You feeling lucky, punk?» (Думаешь тебе повезёт, шпана?), однако в русском варианте дубляжа фраза звучит как «Чувствуешь дрожь в коленках?», и цитирование Грязного Гарри упускается.

По результатам опроса на сайте myfilms.com цитата «Думаешь тебе повезёт, шпана?» () заняла восьмое место в списке самых любимых реплик кинозрителей. В голосовании приняли участие более 2000 посетителей сайта.

В игре Borderlands 2 существует уникальный пистолет Unkempt Harold, описание которого («Did I fire six shots, or only five? Three? Seven, Whatever») является отсылкой к этой цитате.

Факты 

 Фильм изначально был назван «Dead Right». В 1993 году британский режиссёр Эдгар Райт снял пародию на «Грязного Гарри», которая была названа именно «Dead Right».
 В финале фильма Гарри срывает с себя полицейский значок и бросает его в реку, по которой плывёт труп Скорпиона. Этот жест не придуман режиссёром, а скопирован из ленты «Ровно в полдень» 1952 года, хотя там он и имел совершенно другой смысл. Сам Клинт Иствуд категорически возражал против такого финала и даже объявил трёхдневную забастовку, пытаясь убедить режиссёра, что Грязный Гарри не может так поступить, работа для него — всё.
 Главный герой получил множество гневных откликов от критиков и публики: полицейский открыто высказывал презрение к либералам, неграм и хиппи. Поэтому в сиквеле, вышедшем на экраны через полтора года, авторы представили зрителям совершенно другого Гарри: за недопустимые методы работы он был понижен в должности и переведён в другой отдел, а в развязке произносит пылкую речь, бичуя самоуправство и людей, считающих себя вправе убивать без суда и следствия.
 Ещё несколько лет назад считалось, что новость о том, что Фрэнк Синатра был выбран на главную роль в полицейском боевике 1971-го года «Грязный Гарри», была всего лишь слухом. Но в 2015 году режиссёр Уильям Фридкин, обладатель Оскара, подтвердил во время подкаста Алена Болдуина «Вот в чём дело», что вместо Иствуда планировали взять на роль «Старые Голубые глаза» Фрэнка Синатры. Согласно Yahoo! кинокритик Тай Берр в своей книге «Боги, подобные нам» объяснил мотивы Синатры: Гораздо более известный как певец, Синатра заслужил признания как актёр, но роли парней-бандитов не были его сильной стороной.
 На 10-й минуте, когда Гарри подходит к кафе, видна вывеска кинотеатра за углом с анонсом другого фильма с Иствудом, «Сыграй мне перед смертью».

См. также 
 Demon Days — альбом группы Gorillaz с песней о Грязном Гарри.

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Фильмы-триллеры США
Криминальные фильмы США
Неонуар
Грязный Гарри
Фильмы Дона Сигела
Национальный реестр фильмов
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о Сан-Франциско
Фильмы США 1971 года
Фильмы Warner Bros.